Sant'Equizio abate – monaco, fondatore di monasteri ed abate, celebrato l'11 agosto
Sant'Equizio diacono – celebrato il 18 giugno